

Гоголевка — село, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Гоголевка — присілок, Федоровський район, Башкортостан

Див. також 
 Гоголівка